Friedensbrunnen gibt es in 

 Dresden, siehe Friedensbrunnen (Dresden)
 Aachen, siehe Liste der Brunnen in Aachen
 Eupen
 Weitersroda, einem Ortsteil von Hildburghausen
Siehe auch:
 Friedensengel-Brunnen
 Friedensquelle